A lakoma, Platón dialógusa
 A lakoma, Xenophón filozófiai írása